He Is Legend é uma banda norte-americana de southern rock/post-hardcore da gravadora Solid State Records. É erroneamente classificada por alguns como "Banda Cristã", porém isso já foi desmentido pela própria banda, como é mostrado no FAQ do site oficial do grupo.

Membros

Formação atual 

 Schuylar Croom - Vocal
 Adam Tanbouz - Guitarrista Solo
 Matt Williams - Baixo
 Steven Bache - Bateria
 Mitch Marlow - Guitarrista Rítmico

Ex-membros
 McKenzie Bell - Guitarrista Rítmico/Vocal

Discografia

No One Wins
A Kiss That Killed the One We Love (2000)

The Uriah Omen
2003 Demo (2003)

He Is Legend
 91025 (Tribunal Records, Junho 2004)
 I Am Hollywood (Solid State Records, Novembro 2004)
 Black Unicorn Split (Future Tense Records, Junho 2006)
 Suck Out the Poison (Solid State Records, Outubro 2006)
 It Hates you (Tragic Hero records, Julho 2009)
 Heavy Fruit (Tragic Hero Records, Agosto 2014)
White Bat (Spinefarm Records UK, junho de 2019)

Ligações externas
Site Oficial (em Inglês)
My Space (em Inglês)
Purevolume (em Inglês)

Bandas da Carolina do Norte
Bandas de rock alternativo dos Estados Unidos
Bandas formadas em 2003